Esfandiary ist der Familienname folgender Personen:

 Fereidoun M. Esfandiary (1930–2000), iranisch-amerikanischer Schriftsteller, Philosoph und Transhumanist, siehe FM-2030
 Hossein Esfandiary (1867–1944), persischer Politiker, siehe Hassan Esfandiari
 Khalil Esfandiary Bakhtiary (1901–1983), persischer Botschafter
 Soraya Esfandiary Bakhtiary (1932–2001), iranische Adelige, Königin von Persien

Siehe auch:
 Esfandiari